Алекса́ндр Королёв:
 
 Королёв, Александр Иванович (род. 1958) — приднестровский государственный деятель, вице-президент Приднестровской Молдавской Республики.
 Королёв, Александр Игнатьевич (1901—1943) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Королёв, Александр Леонидович (1922—1988) — русский художник, живописец и монументалист.
 Королёв, Александр Петрович (1953—2006) — советский и российский футболист, тренер.